Hainneville, ancienne commune française de la Manche, intégrée à Équeurdreville-Hainneville de 1965 à 2015 et partie depuis le  de Cherbourg-en-Cotentin
 Hainneville, ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Chaussoy-Epagny

Homonymie de toponyme